Wojownik – osoba zajmująca się walką
 Wojownik - pomnik w Skopju
 Wojownik – film brytyjski z 2001 roku
 Wojownik – film indyjski z 2006 roku
 Wojownik – film amerykański z 2011 roku
 Wojownik – amerykański serial telewizyjny

Zobacz też 
 Wojownicy